Castel del Monte kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Castel del Monte – ett slott
 Castel del Monte, Abruzzo, kommun, Abruzzo, Provincia dell' Aquila, 

Robotskapade Italienförgreningar